Harriet Beecher Stowe House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harriet Beecher Stowe House (Connecticut), ID-Nr. 70000710
 Harriet Beecher Stowe House (Maine), ID-Nr. 66000091
 Harriet Beecher Stowe House (Ohio), ID-Nr. 70000497